Stig Larsson, né le  à Nacka en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1969-1970 || Djurgården Hockey || Division 1
|| 20 || 12 || 7 || 19 || - || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Djurgården Hockey || Division 1
|| 20 || 21 || 11 || 32 || 0 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Djurgården Hockey || Division 1
|| 18 || 4 || 7 || 10 || 6 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Djurgården Hockey || Division 1
|| 28 || 14 || 11 || 25 || 6 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Djurgården Hockey || Division 1
|| 27 || 9 || 4 || 13 || 8 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Djurgården Hockey || Division 1
|| 30 || 14 || 10 || 24 || 18 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Djurgården Hockey || Elitserien
|| 34 || 15 || 12 || 27 || 15 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || Djurgården Hockey || Division 1
|| 29 || 24 || 28 || 52 || 8 || || || || || 
|-
| 1977-1978 || Djurgården Hockey || Elitserien
|| 33 || 15 || 9 || 24 || 12 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || Djurgården Hockey || Elitserien
|| 15 || 5 || 2 || 7 || 6 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0

Trophées et honneurs personnels 
 1978 : remporte le Rinkens riddare.

Notes et références 

Naissance en novembre 1947
Naissance à Nacka			
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Attaquant de hockey sur glace